Marigaon (district), een district van de Indiase staat Assam
 Marigaon (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Marigaon